Farman (vliegtuigbouwer), een voormalig Franse vliegtuigbouwer
 Farman F.60 Goliath, een Frans dubbeldekker passagiersvliegtuig en bommenwerper
 Farman HF.20, een Franse dubbeldekker
 Farman (automerk), een voormalig Frans automerk
 Dick Farman (1916-2002), Amerikaans American footballspeler
 Henri Farman (1874-1958), Frans vlieger, vliegtuigontwerper en -bouwer
 Joe Farman (1930-2013), Brits geofysicus
 Maurice Farman (1877-1964), Frans motorcoureur, vlieger, vliegtuigontwerper en -bouwer
 Melissa Farman (1990), Amerikaans actrice
 Paul Farman (1989), Brits voetballer